Жезл — символ духовной и светской власти, а также власти командующих войсками (в древности), как эмблема власти, сохранились до настоящего времени.

История  
Жезлы как символ власти (духовной, военной или светской), имели самый разнообразный вид и употреблялись с глубокой древности, во всевозможных племенах, странах (краях), государствах и так далее, владетельными лицами. Эти жезлы имели разнообразный вид и названия. С течением времени они украшались и изготавливались из драгоценных материалов, например, у древних римлян преторы имели золотые жезлы, а консулы изготовленные из слоновой кости. 

Сохранившиеся до нашего времени маршальские жезлы имеют вид короткой палки, делаются из серебра или золота и украшаются драгоценными камнями и государственными эмблемами. В придворном быту жезл употребляется некоторыми придворными чинами: гофмаршалами, церемониймейстерами и другими. Жезлы эти обычно имеют вид металлической или костяной трости, увенчанной государственной эмблемой. В настоящее время маршальские и придворные жезлы употребляются лишь в торжественных случаях.

В Православной церкви жезл (посох) является знаком церковной власти архиерея и управляющего монастырём архимандрита или игумена.

Виды 
Жезлы имеют самый разнообразный вид:

 скипетр;
 палка;
 посох;
 бадиг;
 трость;
 булава (церемониальная булава);
 Кадуцей;
 Эстортуэр
 и тому подобное.

См. также 
 Жезл правления
 Жезл Моисея

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 André Stirenberg, André Hüsken: Mythos Marschallstab. Der Marschallstab in der preußischen und deutschen Geschichte von 1852 bis 1945. H.M. Hauschild, 2004. — ISBN 3-89757-252-4
 

Тыл
Регалии правителей
Церемониальное оружие